

Нові Луки — село, Берестейська область, Барановицький район, Великолуцька сільська рада.
 Нові Луки — село, Гомельська область, Жлобинський район, Луцька сільська рада.